Михайло Михайлович Когут (нар. 7 червня 1964 року у селі Верхньошироківське, Новоазовського району, Донецької області, Україна (УРСР) — український політичний та громадський діяч. Перший заступник міського голови Маріуполя.

Біографія 
З 1982 по 1984 рік служив у збройних силах. У 1991 році закінчив Донецький політехнічний інститут (тепер Донецькій національний технічний університет) за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».

Почав трудову діяльність у 1985 на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча машиністом автокрана. Пройшов шлях від майстра, начальника ділянки до начальника цеху здоров'я та благоустрою, а згодом — начальника цеху ремонту та благоустрою.

З 2012 по 2015 рік був генеральним директором ТОВ «Здравиця Плюс».

З 2010 по 2015 рік був депутатом Маріупольської міської ради VI скликання. 22 грудня 2015 року назначений заступником міського голови Маріуполя.

На новій посаді Когут очолив житлово-комунальне господарство міста. За його участі відбулося оновлення комунальних підприємств. Розроблена програма з підтримки об'єднань власників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Під час вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року залишився у місті координувати роботу Штабу швидкого реагування. Займався організацією роботи комунальних служб.

Одружений, має двоє дітей.

Під час блокади Маріуполя 
За наказом Донецької обласної військової адміністрації мер Маріуполя Вадим Бойченко виїхав за межі міста для розгортання Штабу муніципалітету. 27 лютого при спробі повернення до Маріуполя мер Бойченко потрапив під обстріл. Дорога до міста була заблокована через активні танкові бої. 28 лютого кільце окупаційних військ навколо Маріуполя замкнулося. Навколо міста з'явилися перші російські блокпости. Михайло Когут залишився у місті координувати усі питання підтримки маріупольців та співпраці з українськими військовими в умовах блокади.

17—18 березня штаб комунальних служб у будівлі підприємства «Маріупольводоканал» повністю знищено росіянами. Усі спроби організованої евакуації цивільних з Маріуполя були заблоковані росіянами. Уся техніка, якою жителям міста доставляли питну воду, — розбита. Рації перестали працювати. Координація з військовими була неможливою. Більшість території Маріуполя була окупована російськими військовими.

Після відмови співпрацювати з окупаційною адміністрацією, Михайло Когут був змушений разом із родиною рятуватися із Маріуполя.

Примітки 
Випускники ДонНТУ
Персоналії:Маріуполь